Le tournoi de tennis de Nashville est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 17 au .

Susan Sloane remporte le simple dames. En finale, elle bat Beverly Bowes, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jenny Byrne et Janine Thompson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nashville
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Nashville
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en octobre 1988